Die Abkürzung MRCA steht für:

 Multi-Role Combat Aircraft, siehe Mehrzweckkampfflugzeug
 Most recent common ancestor, letzter gemeinsamer Vorfahr

MRCA